За́зи Оли́вия Битц (; род. , Митте, Берлин, Германия) — немецко-американская актриса. Наиболее известна по роли Ванессы «Ван» Кифер в сериале «Атланта» (2016 — ), принёсшей ей номинацию на прайм-тайм премию «Эмми». Она также появилась в сериале-антологии Netflix «Проще простого» (2016—2017).

Биография 
Битц родилась в клинике «Шарите» в округе Митте, Берлин. Её отец — немецкий столяр, а мать — афроамериканская социальная работница из Нью-Йорка. Битц росла в Берлине и на Манхэттэне. Она обучалась в Новой школе Мускоты, Гарлемской школе искусств, Лагардийской школе искусств и Скидморовском колледже, который окончила со степенью бакалавра по французскому языку.

Среди работ Битц на большом экране числятся роли Даны в фильме-катастрофе «Геошторм» (2017), Домино в супергеройском фильме «Дэдпул 2» (2018) и Софи в криминальной драме «Джокер» (2019). Комедия «Пончары. Глобальное закругление» (2021) стала первым полнометражным анимационным фильмом в карьере Зази. В 2022 году Битц получила роль в сериале Стивена Содерберга «Замкнутый круг».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Германии
Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Скидморского колледжа